Ба́нный переулок — ойконим.

Крым 
 Банный переулок — переулок в Бахчисарае.
 Банный переулок — переулок в Евпатории.

Россия 
 Банный переулок — переулок в Брянске.
 Банный переулок — переулок в Москве.
 Банный переулок — переулок в Санкт-Петербурге, название восстановлено 31 января 2017 года.
 В Томске:
 Банный переулок — бывший переулок. В 1949 году влит в улицу Белинского.
 Банный переулок — прежнее (до 17 октября 1966 года) название переулка Осеннего.
 Банный тупик — прежнее (до 17 октября 1966 года) название переулка Кедрового.

Украина 
 Банный переулок — переулок в Харькове.